Nagy Samu (1866–1945) erdélyi magyar gyógyszerész, gyógyszerészeti szakíró, lapszerkesztő
 Nagy Samu (1881–1940) újságíró, szerkesztő, író